

Sigle 

Le sigle THE peut signifier :
 Technische Hochschule Eindhoven ;
 THE Operating system, un système d'exploitation ;
 The Hessling Editor, éditeur de texte ;
 Times Higher Education, un journal mensuel fondé en 1971 et domicilié à Londres, spécialisé dans le domaine des études supérieures ;
 T.H.E. Party, parti politique en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Sciences humaines et sociales 
 Le the est une langue môn-khmer parlée au Laos.

Culture et société 
 T.H.E. (The Hardest Ever) est une chanson du chanteur will.i.am.
 Le thé est une boisson.